Олег Николаевич Компанец (24 декабря 1940, Паневежис, Литва — 30 июня 2019, Троицк, Россия) — советский и российский физик-экспериментатор, выполнил пионерские работы в области лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения и лазерных стандартов частоты 10-микронного диапазона, а также разработал лазерные спектрометры высокого разрешения и чувствительности. Доктор физико-математических наук.

Биография 
Олег Николаевич Компанец родился в г. Панивежис (Литва) в семье офицера ВВС Компанца Николая Григорьевича. В первый день Великой отечественной войны был эвакуирован (вместе с матерью Александрой Ивановной и братом-близнецом Игорем) в Новгородскую область.

После окончания Боровичского горно-керамического техникума и действительной службы в рядах ВВС (1959-1962 г.) поступил в Московский инженерно-физический институт, который окончил в 1968 г., затем окончил его аспирантуру. С 1970 г. – научный сотрудник Института спектроскопии АН СССР (ИСАН). Кандидат физико-математических наук (1973, тема диссертации «Исследование узких нелинейных резонансов в спектре молекулы SF6  при насыщении поглощения излучением CO2 лазера», руководитель В.С. Летохов). Доктор физико-математических наук (1994, тема диссертации «Разработка и исследование спектрометров на основе непрерывных CO2 и He-Ne лазеров и импульсных лазеров на красителях для спектроскопических, метрологических и аналитических измерений»). В 1979 г. О.Н. Компанец организовал и возглавил отдел опытно-конструкторских разработок уникальных аналитических и исследовательских установок на базе макетов, создаваемых в научных отделах ИСАН. В 1991 –2017 гг. – зам. директора по науке ИСАН.

Область научных интересов 
Лазерная спектроскопия, спектральный анализ, научное приборостроение, биофотоника

Научные достижения 
Экспериментально осуществлен метод получения и исследования узких оптических резонансов в спектрах молекул SF6 и моноизотопных молекул OsO4 при насыщении их поглощения CO2 -лазерным излучением во внешней нелинейно поглощающей ячейке; создан высокостабильный генератор частоты ИК диапазона на основе СО2/192OsO4-лазера на длине волны 10,53 мкм, используемый как вторичный квантовый репер с воспроизводимостью частоты 3х10−11 в умножительной цепи измерения частот ИК диапазона в ГНЦ ГСВЧ (ВНИИФТРИ), измерено абсолютное значение частоты квантового репера (1969-1979).

Создан высокостабильный генератор частоты на основе He-Ne/129I2-лазера на длине волны 0,63 мкм c долговременной нестабильностью частоты 6х10−12 (t=50 с) и повторяемостью частоты 2х10−10, используемый в качестве вторичного стандарта длины волны для системы метрологического обеспечения измерений длин волн лазеров видимого и ИК диапазонов в Харьковском ГНИИ метрологии, измерено абсолютное значение длины волны указанного репера (1979-1981).

Созданы автоматизированные лазерные атомно-флуоресцентные и фотоионизационные аналитические спектрометры на импульсных лазерах на красителях с накачкой эксимерным лазером для ультрачувствительного определения следовых содержаний и микропримесей элементов в природных объектах (морские воды, почвы, вековые льды) и высокочистых материалах электроники с пределами обнаружения для различных элементов ppt и ниже – поставлены в Институт океанологии РАН, ГИРЕДМЕТ, Институт химии высокочистых веществ, проведены исследования вод Мирового океана, морей, льдов Антарктиды и Гренландии, высокочистых веществ (1983-1990).

Созданы автоматизированный лазерные фотоионизационные спектрометры на импульсных лазерах на красителях с накачкой лазерами на парах меди для экспериментов по лазерно-ядерной фотоионизационной спектроскопии атомов со стабильными и короткоживущими ядрами с разрешением ±70 МГц и для детектирования редких изотопов с короткоживущими ядрами в режиме «on-line» на выходе ускорителя и масс-сепаратора частиц - поставлены в ЛИЯФ РАН, СЗИЯТ (КНР) и ЦЕРН (Швейцария). (1983-1998)

Создана серия перестраиваемых импульсных лазеров на красителях с автоматическим (в т.ч. микропроцессорным) управлением длиной волны с накачкой излучением азотного, медного, эксимерного и твердотельных лазеров с узкой (в т.ч. перестраиваемой по  ширине)  линией излучения  (25-3 пм). Изготовлено около 50 таких лазеров, более половины которых используется за пределами Института, в том числе в экспериментах в ЦЕРН (Швейцария), в НИСТ (США), КИИАЭ (Ю.Корея), СЗИЯТ (КНР) и др. научных центрах. Разработаны простые малогабаритные калибраторы длины волны лазерного излучения, которые в сочетании с оригинальным быстродействующим сканатором-позиционером и с помощью простейших программных средств управления позволяют устанавливать длину волны перестраиваемого лазера с точностью 5 пм; созданы прецизионная и компактная версии автоматического измерителя длины волны лазерного излучения в области 400-1100 нм на основе интерферометра Физо и фотодиодной линейки с разрешением 2х10−7 и 10−5, соответственно, и порогом измерения 0,3 мкДж в импульсе - изготовлено более 25 калибраторов и более 10 измерителей длины волны (1985-1990).

Создан типоряд не имеющих аналогов по принципу действия биосенсорных устройств (оптических биосенсоров) для биомедицины на основе портативных спектрометров кругового дихроизма (дихрометров) с использованием ДНК-биодатчиков (разработки ИМБ РАН) для высокочувствительного (10−7 М и ниже) определения биологически активных и токсичных соединений в растворах и биологических жидкостях. Разработка отмечена золотой медалью выставки в Брюсселе «Эврика-2001», Гран-при Конкурса русских инноваций (2003), дипломом Торгово-промышленной палаты РФ (2006);  по документации и при авторском сопровождении ИСАН изготовлены опытные партии приборов для научных лабораторий биомедицинского и биохимического профиля (1996-2016).

Созданные под руководством О.Н.Компанца и при его непосредственном участии экспериментальные установки и приборы расширили исследовательские и аналитические возможности лазерной спектроскопии и внесли существенный вклад в развитие отечественного оптического приборостроения. География их использования – научные центры России и стран СНГ, Финляндии, США, Англии, Швейцарии, Индии, Кореи, КНР.

Семья 
 Жена – Вера Васильевна Компанец, в девичестве Вагина (20.09.1941)
 Дочь – Елена Олеговна Шаклычева-Компанец (23.09.1963), кандидат медицинских наук, руководитель одной из поликлиник г. Москвы
 Сын – Виктор Олегович Компанец (09.05.1974), кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института спектроскопии РАН

Награды 
 Медаль Ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени
 Почетный гражданин г. Троицк (Москва)
 Медаль С.И.Вавилова Российского оптического общества им. Рождественского (2017)

Публикации

Книги 
 О.Н. Компанец, В.С. Летохов, "Газовые лазеры как стандарты частоты и длины. Справочник по лазерам" (под ред. А.М.Прохорова), т.1, изд-во «Советское радио», М., 1978, с. 221-235.
 Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, S.G. Skuridin, S.V. Semenov, O.N. Kompanets, "The CD spectra of Double-Stranded DNA Liquid-Crystalline Dispersions”, Ed. Yu.M.Yevdokimov, Nova Science Publishers, Inc., N.-Y., 103 p. (2010).

Статьи 
 Н.Г. Басов, О.Н. Компанец, В.С. Летохов и др., "Узкие резонансы при насыщении поглощения  SF6  излучением СО2-лазера”, Письма в ЖЭТФ, 1969, т.9, в.10, с.568-571.
 Н.Г. Басов, О.Н. Компанец, В.С. Летохов и др., "Исследование узких резонансов внутри допплеровской линии вращательно-колебательных переходов молекул SF6   при насыщении поглощения”,  ЖЭТФ, 1970, т.59, № 2(8), с.394-403.
 Yu.A. Gorokhov, O.N. Kompanets, V.S. Letokhov et al., "Narrow saturation resonances in the spectrum of OsO4  induced by CO2 laser radiation”, Optics Communications, 1973, v.7, N 4, p. 320-322.
 О.Н. Компанец, А.Р. Кукуджанов, В.С. Летохов и др., "Нелинейная лазерная спектроскопия колебательно-вращательных переходов моноизотопных молекул OsO4  и стабилизация частоты СО2–лазера”, ЖЭТФ, 1975, т.69, в.1(7), с.32-47.
 В.М. Татаренков, О.Н. Компанец, В.С. Летохов и др., "СО2 /192OsO4 лазер: абсолютная частота световых колебаний и новые возможности”, Письма в ЖЭТФ,1979, т.38, в.5, с.269-272.
 M.A. Bolshov, C.F. Boutron, O.N. Kompanets et al., "Direct ultratrace determination of cadmium down to 0.1 pg/g level in Antarctic and Greenland snow and ice by laser atomic fluorescence spectrometry”, Analitica Chim. Acta, 1991, v.251, p. 169-175.
 Г.И. Беков, Г.Г. Девятых, О.Н. Компанец и др., "Лазерный атомно-фотоионизационный спектрометр для анализа твердых высокочистых веществ. Определение фемтограммовых содержаний примеси галлия в германии.”, Высокочистые вещества, 1988, № 2, с.136-143.
 Г.Д. Алхазов, О.Н. Компанец, В.С. Летохов, В.И. Мишин и др. "Лазерная фотоионизационная спектроскопия высокого разрешения радиоактивных изотопов европия,". ЖЭТФ, 1984, т.86, в.4, с.1249-1262.
 О.Н. Компанец, Ю.М. Евдокимов, "Оптические биосенсоры генотоксикантов на основе наноконструкций ДНК и портативных дихрометров," Успехи физических наук, 2009, т. 179, №3, с. 329-334.
 Ю. М. Евдокимов, О. Н. Компанец, "Структурная нанотехнология нуклеиновых кислот: нанокристаллический подход,” Успехи физических наук, 2014, т. 184, №6, с. 665-672.
 Ю.М Евдокимов, С.Г. Скуридин, О.Н. Компанец и др.,"О возможности определения антрациклиновых антибиотиков в водных растворах при помощи оптической аналитической системы (биосенсора)”, Оптика и спектроскопия, 2017, т. 122, № 2, с. 44–51.

Ссылки 
 В. Миловидов, "Принцип Компанца", Городской ритм, No. 50(563) (2015); http://троицкинформ.москва/princip-kompanca/
 А. Корнеев, В. Миловидов, ”Медали для физиков”, Городской ритм, (2017); http://троицкинформ.москва/medali-dlya-fizikov/
 Олег Компанец, Александр Гапотченко, “Институт спектроскопии РАН”, Троицкий вариант Наука, с. 12, No. 134 (2013); https://trv-science.ru/2013/07/30/institut-spektroskopii-ran/
 Компанец Олег Николаевич, ссылка на страничку на сайте ИСАН; https://web.archive.org/web/20171223042509/https://isan.troitsk.ru/ru/personal.php?pers_id=47

Персоналии по алфавиту
Физики XX века
Физики XXI века
Физики СССР
Физики России